JTG steht für:
 Johannes-Turmair-Gymnasium, eine Schule in Straubing
 den amerikanischen Wrestler Jayson Paul
 Jack The Grabber (JTG), eine Recording-Software-Suite für eine Dbox2 mit einem Linux-Betriebssystem und eine Linux-Distribution für die Dbox2
 Jet Time, eine ehemalige dänische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung